

Paleontologia 
 Royal Tyrrell Museum – museo e un centro di ricerca paleontologico situato presso il giacimento fossilifero del tardo Cretaceo denominato "Horseshoe Canyon Formation", a circa 6 km a nord-ovest di Drumheleer (Alberta, Canada)

Persone 
 David Tyrrell (1925-2005) – virologo britannico
 George Tyrrell (1861-1909) – teologo irlandese
 Jeff Tyrrell (1985) – pallanuotista statunitense
 John Tyrrell (1942-2018) – musicologo britannico
 Joseph Tyrrell (1858-1957) – paleontologo e geologo canadese
 Ken Tyrrell (1924-2001) – pilota automobilistico britannico e fondatore dell'omonima scuderia di Formula 1 attiva tra il 1968 e il 1998
 Murray Tyrrell (1913-1994) – politico australiano
 Susan Tyrrell (1945-2012) – attrice statunitense
 William Tyrrell, I barone Tyrrell (1866-1947) – diplomatico inglese

Sport 
 Tyrrell – scuderia di Formula 1, fondata da Ken Tyrrell